|-
| 209601 - || || 17 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209602 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209603 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209604 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209605 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209606 - || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209607 - || || 17 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 209608 - || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209609 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209610 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209611 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209612 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209613 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209614 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209615 - || || 7 de gener de 2005 || Nogales || Tenagra II
|-
| 209616 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209617 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209618 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209619 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209620 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209621 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209622 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209623 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209624 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209625 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209626 - || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209627 - || || 11 de gener de 2005 || Great Shefford || Great Shefford
|-
| 209628 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209629 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209630 - || || 13 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209631 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209632 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209633 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209634 - || 2005 BK || 16 de gener de 2005 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 209635 - || || 17 de gener de 2005 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 209636 - || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209637 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209638 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209639 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209640 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209641 - || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209642 - || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209643 - || || 29 de gener de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 209644 - || 2005 CR || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209645 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209646 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209647 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209648 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209649 - || || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209650 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209651 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209652 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209653 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209654 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209655 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209656 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209657 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209658 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209659 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209660 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209661 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209662 - || || 4 de febrer de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 209663 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209664 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209665 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209666 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209667 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209668 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209669 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209670 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209671 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209672 - || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209673 - || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209674 - || || 9 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209675 - || || 28 de febrer de 2005 || Vicques || M. Ory
|-
| 209676 - || 2005 EC || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209677 - || 2005 EM || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209678 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209679 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209680 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209681 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209682 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209683 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209684 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209685 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209686 - || || 3 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209687 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209688 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209689 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209690 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209691 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209692 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209693 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209694 - || || 3 de març de 2005 || Great Shefford || Great Shefford
|-
| 209695 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209696 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209697 - || || 7 de març de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 209698 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209699 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209700 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
|}

9